Франсуа Александр Грожан (; 1747—1823) — французский военный деятель, полковник (1799 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Начал службу 16 апреля 1766 года в драгунском полку Шабо (с 1 января 1791 года – 3-й конно-егерский). Он был назначен бригадиром 16 сентября 1770 года, вахмистром - 11 июня 1773 года и аджюданом - 28 августа 1784 года.

В кампаниях 1792-93 годов сражался в рядах Северной армии. Стал лейтенантом 10 мая 1793 года, а 7 апреля 1794 года - капитаном. 15 ноября 1793 года возглавил эскадрон в своём полку, который стал частью Рейнской армии. 18 октября 1795 года, около Эренбрайтштайна, он разбил полк австрийских гусар Кайзера.

18 июня 1796 года, во время переправы через мост в Нойвиде, он полчаса с редчайшим бесстрашием поддерживал огонь из 7 пушек. Его решимость позволила пехоте занять позицию на правом берегу Рейна. 29 августа 1796 года у Бург-Эбербаха, имея только 2 эскадрона, атаковал сильную неприятельскую конницу, которая собиралась захватить французскую артиллерию. Этот подвиг принёс ему звание полковника прямо на поле боя, и должность командира 3-го конно-егерского.

В кампании 1805 года в Италии действовал в составе дивизии лёгкой кавалерии Эспаня. 17 июля 1806 года вышел в отставку. 11 мая 1808 года Император уполномочил его занять должность начальника отделения по конной выездке войск в королевстве Италии. В 1814 году вернулся во Францию и вышел на пенсию.

Награды 
 Кавалер военного ордена Святого Людовика (23 мая 1792 года)

 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

Литература 

 A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion-d'honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, Tome 3, Bureau de l’administration, 1844, 529 p.
 Léon Hennet, Etat militaire de France pour l’année 1793, Siège de la société, Paris, 1903, p. 269.
 Henri Choppin, Un inspecteur général de cavalerie sous le directoire et le consulat: Le général de division Kellermann (ans VII-XI), Berger-Levrault, 1898, p. 11.
 Charles Théodore Beauvais et Vincent Parisot, Victoires, conquêtes, revers et guerres civiles des Français, depuis les Gaulois jusqu’en 1792, tome 25, C.L.F Panckoucke, janvier 1821, 394 p.

Ссылки 

 Информация о генерале на сайте base Léonore
Полковники Наполеона